В 1993 році Мальта була розділена на 68 місцевих громад (муниципалітетів).

Список муніципалітетів 
Нижче дається повний список усіх муніципалітетів:

Примітки

Посилання 
 Сайт Асоціації місцевих рад 

Мальти
Адміністративний поділ Мальти
Списки:Мальта